La Belle Écriture (titre original : La buena letra) est un roman de l'auteur espagnol Rafael Chirbes publié en 1992. En 2000, l'auteur apporte une modification en retirant le dernier chapitre, ce qui est pour lui « être libéré d'un poids qu'il a traîné depuis la publication de le version originale ».

Liens externes 
 
 

Roman espagnol
Roman paru en 1992